Bjarne Johnsen kan henvise til:

 Bjarne Johnsen (gymnast)
 Bjarne Johnsen (sagfører)